Тоху (; ):

 Тоху (тогу) — слово из библейской фразы  (; ) о первоначальном пустынном водяном хаосе, над которым носился дух Божий и который Бог разделил на небо и землю. Часть следующих названий:
 «Tohu wa-Bohu» (1883) — сенсационный памфлет Давида Фришмана с критикой рутины и архаических нравов современной ему еврейской прессы и литературы.
 «Tohu wa-Bohu» (Tohu va Bohu; Лондон, 1890) — автобиография .
 Тоху () — библейский персонаж из предков Елканы, отца пророка Самуила.

Примечания